Кривецкое сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Республика Карелия 
 Кривецкое сельское поселение — входит в Пудожский район

Липецкая область
 Кривецкое сельское поселение — входит в Добровский район